Josep Colell i Llort (1845-1927), escultor català.
 Josep Colell i Solé (1959-2018), pagès i polític català.